Le terme Euroland peut désigner :
 la zone euro ;
 le groupe issu du pacte Europlus.